Antal Farkas – scrittore ungherese (1875-1940)
Antal Farkas – attore ungherese (1922-2010)
Antal Farkas – cinema di animazione